|-
| (188501) 2004 PD101||||11 серпня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188502) 2004 PM115||||12 серпня 2004||Обсерваторія Серро Тололо||Марк Буї
|-
| (188503) 2004 QU18||||21 серпня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (188504) 2004 QZ19||||22 серпня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (188505) 2004 QV26||||19 серпня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (188506) 2004 RR1||||5 вересня 2004||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (188507) 2004 RF6||||4 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188508) 2004 RK21||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188509) 2004 RR36||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188510) 2004 RG38||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188511) 2004 RR41||||7 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188512) 2004 RD43||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188513) 2004 RK47||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188514) 2004 RW50||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188515) 2004 RC53||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188516) 2004 RV54||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188517) 2004 RP57||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188518) 2004 RR72||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188519) 2004 RT72||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188520) 2004 RU75||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188521) 2004 RT88||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188522) 2004 RY91||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188523) 2004 RF99||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188524) 2004 RG100||||8 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188525) 2004 RM106||||8 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188526) 2004 RR123||||7 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188527) 2004 RG124||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188528) 2004 RR148||||9 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188529) 2004 RB153||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188530) 2004 RU155||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188531) 2004 RQ177||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188532) 2004 RS199||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188533) 2004 RC242||||10 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 188534 Mauna Kea||||15 вересня 2004||Обсерваторія Мауна-Кеа||Яна Піттіхова, Джим Бідіент
|-
| (188535) 2004 RW253||||6 вересня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188536) 2004 RL291||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188537) 2004 RX291||||10 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188538) 2004 RK307||||13 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188539) 2004 RX315||||15 вересня 2004||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг
|-
| (188540) 2004 RZ320||||13 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188541) 2004 RV337||||15 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188542) 2004 RF339||||15 вересня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188543) 2004 RN339||||7 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188544) 2004 SC13||||17 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188545) 2004 SD17||||17 вересня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188546) 2004 SQ29||||17 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188547) 2004 ST36||||17 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188548) 2004 SW39||||17 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188549) 2004 ST59||||17 вересня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188550) 2004 TM2||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188551) 2004 TN2||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188552) 2004 TB14||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт
|-
| (188553) 2004 TZ16||||10 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188554) 2004 TE37||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188555) 2004 TA62||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188556) 2004 TD62||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188557) 2004 TE62||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188558) 2004 TF67||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188559) 2004 TJ69||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188560) 2004 TG72||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188561) 2004 TL79||||4 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188562) 2004 TA118||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188563) 2004 TZ118||||6 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188564) 2004 TO120||||6 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188565) 2004 TR122||||7 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188566) 2004 TD124||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188567) 2004 TM127||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188568) 2004 TL221||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188569) 2004 TO301||||8 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188570) 2004 TR341||||13 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188571) 2004 UD7||||21 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188572) 2004 VW62||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (188573) 2004 XL126||||13 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (188574) 2004 YC22||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (188575) 2005 CF23||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| 188576 Kosenda||||5 березня 2005||Обсерваторія Кітамі||Кін Ендате
|-
| (188577) 2005 GM1||||2 квітня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (188578) 2005 GV2||||1 квітня 2005||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (188579) 2005 GW39||||4 квітня 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (188580) 2005 GV179||||5 квітня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188581) 2005 JX119||||10 травня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188582) 2005 LV28||||10 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188583) 2005 MU5||||21 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188584) 2005 MT37||||30 червня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188585) 2005 MF41||||30 червня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188586) 2005 NX16||||2 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188587) 2005 NP22||||1 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188588) 2005 NP29||||8 липня 2005||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (188589) 2005 NG39||||6 липня 2005||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (188590) 2005 NU43||||6 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188591) 2005 NJ44||||9 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188592) 2005 NS48||||8 липня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (188593) 2005 OF6||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188594) 2005 OK6||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188595) 2005 OL7||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188596) 2005 OL9||||27 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188597) 2005 OK11||||28 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188598) 2005 OF15||||29 липня 2005||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (188599) 2005 OW15||||29 липня 2005||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (188600) 2005 PC3||||2 серпня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

188500